Vereno ist der Familienname folgender Personen:

Klemens Vereno (* 1957), österreichischer Komponist, Dirigent und Universitätslehrer
Matthias Vereno (1922–2009), deutsch-österreichischer Theologe, Priester und später Swami